Space Truckin' Round the World: Live 1968-76 – składanka zespołu Deep Purple wydana z okazji 10. rocznicy reaktywacji wytwórni płytowej Purple Records. Jest to podwójne wydawnictwo CD dokumentujące początki działalności zespołu i jego cztery różne składy grające w latach 1968-1976.

Lista utworów

CD 1

CD 2

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2010